Aéroport de Hong Kong peut faire référence à :
 aéroport international Kai Tak, implanté à partir de 1924 et mis hors-service entre 1998 et 2003, situé au cœur de la péninsule de Kowloon ;
 aéroport international de Hong Kong, inauguré en 1998 en remplacement du précédent, situé sur les Nouveaux Territoires.